Массовое убийство в Глитишкес — убийство мирных граждан польской национальности литовскими полицаями из 258-о батальона Шуцманшафт 20 июня 1944 года.

Ход событий 
19-20 июня 1944 года у командира 258-о литовского полицейского батальона Пятраса Полекаускаса () появилась информация о расположении членов Армии Крайова в усадьбе в деревне Глитишкес. На разведку были направлены 8 полицаев. В бою с членами Армии Крайова под командованием Виктора Вионцкого () погибло 4 полицая. Когда прибыл основной отряд, усадьба уже была пуста. Литовские коллаборанты допросили всех рабочих усадьбы и расстреляли. В тот же день был расстрелен администратор усадьбы Владислав Комар. Жертвами резни стали по меньшей мере 27 человек, включая 12 женщин и 11 детей. 

Командир батальона Пятрас Полекаускас в конце войны бежал на Запад. Умер в 1965 году в США.

23 июня 1944 года Армия Крайова в отместку провела операцию в местечке Дубингяй, в ходе которой было убито свыше 20 литовских мирных жителей.

Примечания 

Массовые убийства
1944 год в Литве
Убийства, совершённые в 1944 году
Литовский коллаборационизм